Хельсингёр:

 Хельсингёр — город на северо-восточном побережье датского острова Зеландия.
 Хельсингёр — датская коммуна в Столичной области.